Всемирная федерация тхэквондо () была создана 28 мая 1973 года, её президентом является Чо Чжонвон. 25-27 мая 1973 года был проведен первый чемпионат мира в Сеуле. Штаб-квартирой ВТФ и одновременно центром тхэквондо является Куккивон, расположенный на вершине склона в районе Яндон в Сеуле (Корея). Куккивон был открыт 30 ноября 1972 года и зарегистрирован в государственных органах 7 июля 1974 года. Ким Ун Ён стал первым президентом ВТФ, а 17 июля 1980 года Всемирная Федерация Тхэквондо получила признание Международного Олимпийского Комитета (МОК). 24 июня 2017 года Всемирная федерация тхэквондо сменила название с World Taekwondo Federation на World Taekwondo.

Уровни мастерства 
Гып — ученическая степень

Дан — мастерская степень

Аттестация

Новичок начинает с белого пояса (10-й гып), проходя через 9 гып, затем 8-й гып, и так далее до 1-го гыпа. Начиная с белого (10 гып) по красный пояс (2 гып), аттестация проходит обычно раз в три месяца. Владелец красного пояса с черной нашивкой (1 гып) должен тренироваться как минимум полгода, прежде чем он сможет сдавать на 1-й дан. Каждый может получить черный пояс 1-й дан через 3,5 — 4 года, в зависимости от способностей, частоты тренировок и частоты проведения аттестаций.

Система поясов
 10 кып — белый пояс
 9 кып — белый пояс с жёлтой полосой.
 8 кып — жёлтый пояс.
 7 кып — жёлтый пояс с зелёной полосой.
 6 кып — зелёный пояс.
 5 кып — зелёный пояс с синей полосой.
 4 кып — синий пояс.
 3 кып — синий пояс с красной полосой.
 2 кып — красный пояс.
 1 кып — красный пояс с чёрной полосой. 
 1 пум — красно-чёрный по всей длине подростковый детский чёрный пояс (до 18 лет),
 1 дан — чёрный пояс с одной золотой нашивкой
 2 дан — чёрный пояс с двумя золотыми нашивками и так до 9 дана.

Степени мастерства

1-3 Дан — Помощник инструктора

4-6 Дан — Международный инструктор

7-8 Дан — Инструктор-мастер

9 Дан — Грандмастер

9-й дан является почётным, его присваивают за заслуги в продвижении тхэквондо. Его удостаивались президенты Казахстана, России, США, Индонезии, Гондураса, Испании, Хорватии и Пакистана, президенты МОК — Хуан Антонио Самаранч, Жак Рогге, Томас Бах, а также генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

Любопытный факт: во время визита президента РФ Бориса Ельцина в Южную Корею ему был присвоен 8 дан, а генералу армии Павлу Грачёву — 6-й. 

Значение цвета пояса

Белый

— Цвет снега, цвет рождения жизни, цвет начала нового года, цвет чистого листа, на котором еще только предстоит написать первые строки тхэквондо. Белый пояс — пояс для начинающих заниматься тхэквондо.

Желтый

— Цвет восходящего весеннего солнца, цвет утренней зари, цвет начала года и начала дня. Олицетворяет начало долгого пути, который еще только предстоит пройти ученику, он уже встал на правильную дорогу, солнце тхэквондо осветило его своими лучами, но это только первые шаги.

Зеленый

— Цвет расцветающей природы, цвет лета. На этом уровне учитель видит, что в ученике уже прорастают посеянные зерна, но эти зерна еще очень маленькие и слабые. Ученик делает первые шаги в понимании и восприятии тхэквондо и себя как единого целого.

Синий

— Цвет неба и морских глубин. Ученик, носящий этот пояс, задумывается о необъятности мира, непознаваемости всего тхэквондо, осознает что он частица целого. Обладатель синего пояса поднимается на новые высоты тхэквондо и одновременно опускается в неизведанные глубины философии боевого искусства.

Красный

— Цвет спелости плодов и зрелости знания, цвет осени — времени сбора урожая и подведения итогов. Обладатель красного пояса должен посмотреть на пройденный путь и определить новые цели и новые задачи.

Черный

— Цвет мудрости. Черный цвет объединяет в себе все цвета спектра — он постиг все ступени тхэквондо, прошел все стадии от белого до красного. Обладатель черного пояса — боец, постигший технику, мораль, культуру и этикет тхэквондо.

Формальные комплексы упражнений 
Пхумсе в ВТФ это формальный комплекс упражнения как и в Каратэ Ката:
 1 — Тхэгык иль джан (Небо)
 2 — Тхэгык и джан (Радость)
 3 — Тхэгык сам джан (Огонь)
 4 — Тхэгык са джан (Гром)
 5 — Тхэгык о джан (Ветер)
 6 — Тхэгык юк чан (Вода)
 7 — Тхэгык чхиль джан (Гора)
 8 — Тхэгык пхаль джан (Земля)

Пхумсе на черные пояса:
 1 дан Корё (Высокая красота)
 2 дан Кымган (Алмазная гора)
 3 дан Тхэбэк (Великая белизна)
 4 дан Пхёнвон (Плоская равнина)
 5 дан Сипчин (10 передвижений)
 6 дан Читхэ (Топтать землю ногами)
 7 дан Чхонвон (Небесная купель)
 8 дан Хансу (Китайская вода)
 9 дан Ир-о (Единственность)

Корейский счёт до 10:
 1 — Хана (하나)
 2 —Туль (둘)
 3 — Сэт (셋)
 4 — Нэт (넷)
 5 — Тасот (다섯)
 6 — Ёсот (여섯)
 7 — Ильгоп (일곱)
 8 — Ёдоль (여덟)
 9 — Ахоп (아홉)
 10 — Ёль (열)

Требования к одежде 
Тобок — это костюм из легкого белого льняного полотна, состоящий из куртки с запахивающимися полами или надевающейся через голову (современная версия), брюк и пояса (tti). Куртка должна прикрывать зад, и ее рукава достают по меньшей мере до более чем половины предплечья, по большей — до запястий. Брюки должны быть сшиты так, чтобы в них можно было сделать боковой шпагат. В длину они, по крайней мере, достигают щиколоток. Пояса (tti) должно хватить, чтобы 2 раза обернуть его вокруг талии, причем после завязывания специальным узлом оба конца пояса свешиваются вниз на одинаковую длину между 25-30 см. Куртка обладателя дана должна иметь воротник с черным бортом (у взрослых, черно-красным у детей).

Соревнования 
В тхэквондо ВТФ визитной карточкой являются удары с прыжками ногами в голову, в корпус, а также руками в грудь, в пресс. Каждый участник надевает на себя защитный жилет, шлем, бандаж, накладки на голень, предплечья и личный номер участника на спине. Продолжительность поединка, (в зависимости от возраста)например: для взрослых и юниоров,3 раунда по 2 минуты и 3 раунда по 1.5 минуты у кадетов.

Примечания

Ссылки 
 История Тхэквондо
 Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo)

Организации, основанные в 1973 году
Тхэквондо
Тхэквондо